Алапокотылькы; Алапокаптыльяха (устар. Алапокотыль-Кы) — река в России, протекает по территории Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа. Впадает в Часельку в 220 км от устья. Длина реки — 69 км.

Высота истока — 50,1 м над уровнем моря.

Система водного объекта: Часелька → Таз → Карское море.

Притоки 
 17 км: Лангальяхако (лв)
 22 км: река без названия (пр)
 32 км: Хойрутутарка (пр)
 34 км: река без названия (лв)
 42 км: Локаяхако (лв)
 45 км: Юмынтыяхако (лв)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Таз, речной подбассейн реки — подбассейн отсутствует. Речной бассейн реки — Таз.

Код объекта в государственном водном реестре — 15050000112115300067707.

Примечания 

Притоки Часельки
Реки Пуровского района